! B